! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 35001–35100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 35101–35200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 35201–35300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 35301–35400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 35401–35500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 35501–35600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 35601–35700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 35701–35800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 35801–35900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 35901–36000 [ editare]

Lista planetelor minore (035001-036000)